Cargotram steht für:

 Cargotram (Zürich), ein Straßenbahnzug in Zürich zur Entsorgung von Sperrgut

CarGoTram steht für:

 CarGoTram (Dresden), eine firmeninterne Güterstraßenbahn der Firma Volkswagen in Dresden